Dapania är ett släkte av harsyreväxter. Dapania ingår i familjen harsyreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreväxter
Dapania